Monster znamená v angličtině netvor, monstrum. 

Další významy:
 Monster (album, Kiss) – album skupiny Kiss z roku 2012
 Monster (album, R.E.M.) – album skupiny R.E.M. z roku 1994
 Monster (album, Steppenwolf) – album skupiny Steppenwolf z roku 1969
 Monster (píseň) – skladba Lady Gaga
 Monster (manga) – japonská manga z let 1994-2001
 Monster (sídlo) – sídlo v Nizozemsku
 Monster.com – americká webová služba
 Monster Energy - kalifornský výrobce energetických nápojů

Související články 
 články obsahující slovo „monster“

Externí odkazy